Franciaország
Châtenay, település Ain megyében
Châtenay, település Eure-et-Loir megyében
Châtenay, település Isère megyében
Châtenay, település Saône-et-Loire megyében